Бава́рія (), Ба́йєрн або Ба́єрн () — власна назва.

Історія 
Баварія — країна у Європі, федеральна земля Німеччини.
 913—1623: Герцогство Баварія
 1500 — 1806: Баварський округ (округ Священної Римської імперії)
 1623—1805: Курфюрство Баварія 
 1805—1918: Королівство Баварія
 1919: Баварська Радянська Республіка

Топоніми

Баварія — земля.
 Нижня Баварія
 Верхня Баварія

Спорт 
Баскетбол
 Баварія (Мюнхен) — баскетбольний клуб.

Футбол
 Баварія (Мюнхен) — футбольний клуб.
 Баварія (Мюнхен) — жіночий футбольний клуб.
 Баварія (Альценау) — футбольний клуб.

Хокей
 Баварія (Мюнхен) — хокейний клуб.

Броварні 
 Баварія — пивоварна компанія (Нідерланди)
 Баварія — броварня в Санкт-Петербурзі (заснована в 1863 році).
 Нова Баварія — історичний район і броварня в Харкові.
 Східна Баварія — броварня в Казані.
 Приазовська Баварія — броварня в Ейску.

Різне 
 Баварія фільм — кіностудія в Мюнхені
 301 Баварія - астероїд